Ломас дел Мар има више значења:

 Ломас дел Мар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас дел Мар (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику